

Geografia

Belgia 
 Laak – rzeka

Holandia 
 Laak – dzielnica Hagi

Osoby 
 Dirk van Laak – niemiecki historyk
 Koen van de Laak – holenderski piłkarz
 Wilhelm van Laak – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Laach
 Laack
 Laag
 Lak